ФК Олимпик је име неколико фудбалских клубова:

 у Босни и Херцеговини
 ФК Олимпик Сарајево

 у Француској:
 ФК Олимпик Лион
 ФК Олимпик Марсеј

 у Азербејџану
 ФК Олимпик Баку

 у Украјини
 ФК Олимпик Доњецк
 ФК Олимпик Кропивницки

 у Грузији
 ФК Олимпик Тбилиси

 у Русији
 ФК Олимпик Брјанск

ru:Олимпик (футбольный клуб)